9 × 23 mm sind die Abmessungen verschiedener Pistolenpatronentypen:
 9 × 23 mm Steyr
 9 × 23 mm Bergmann-Bayard
 9 × 23 mm Winchester
 .38 ACP (9 × 23 mm HR), siehe .380 ACP
 .38 Super (9 × 23 mm HR)